Minardi puede hacer referencia a:

Minardi (apellido), apellido italiano
Minardi F1 Team, escudería de Fórmula 1.
Minardi Team USA, equipo de la Championship Auto Racing Teams.